

Toponymes 

 Slack, un petit village de la Côte d'Opale appartenant à la commune d'Ambleteuse (62) ;
 Slack, un fleuve côtier français qui coule dans le Pas-de-Calais.

Patronyme 

 Freddie Slack (1910-1958), pianiste de jazz américain ;
 James Slack, porte-parole officiel du Premier ministre et ancien journaliste britannique ;
 Joshua Slack (né en 1976), joueur australien de beach-volley.

Autres 

 Slack (« laisser-aller », paroles explicitement sexuelles), un style musical jamaïcain des années 1950 où les chanteurs rivalisent de propos machistes et vulgaires, écouté dans les sound systems, cette musique est jouée pour oublier les sujets graves de la vie quotidienne (violence, misère…) et les relativiser
 Slack, une plateforme de collaboration et un logiciel de gestion de projets
 Slack, l'abréviation de Slackline, une pratique sportive, s'apparentant au funambulisme, venue de Californie
 Slack, l'abréviation de Slackware, une distribution de Linux
 Slack, un synonyme de Chino, un pantalon